Липцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Липцы — хутор в Краснояружском районе Белгородской области, упразднён в 2001 г.
 Липцы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Липцы — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Украина 
 Липцы — село в Харьковском районе Харьковской области.